Elitserien 2007/2008 kan syfta på:

Elitserien i bordtennis för herrar 2007/2008
Elitserien i bordtennis för damer 2007/2008
Elitserien i handboll för herrar 2007/2008
Elitserien i handboll för damer 2007/2008
Elitserien i innebandy för damer 2007/2008
Elitserien i bandy 2007/2008
Elitserien i ishockey 2007/2008
Elitserien i volleyboll för herrar 2007/2008
Elitserien i volleyboll för damer 2007/2008